Teatro Morelos (Aguascalientes)
Teatro Morelos de Maravatío
Teatro Morelos (Toluca de Lerdo)